Newline eller new line har flere betydninger:
 Newline (tekstfilsignalering)
 Newline A/S
 New Line Records - tidligere pladeselskab - nu WaterTower Music